Hantelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea von Hantelmann (* 1969), Kunsthistorikerin, Autorin sowie freie Kuratorin
 Ernst Hantelmann (1806–1890), deutscher Rechtsanwalt und Politiker
 Georg von Hantelmann (1898–1924), deutscher Flieger 
 Hans Hantelmann (1655–vor dem 15. April 1735), deutscher Orgelbauer
 Karl Hantelmann (1843–?), deutscher Architekt, Vater von Werner Hantelmann
 Rudolf von Hantelmann (1874–1926), deutscher Rittergutsbesitzer und Hofbeamter
 Werner Hantelmann (1871–1939), deutscher Architekt, Maler, Bildhauer, Sohn von Karl Hantelmann
 Wilhelm von Hantelmann (1836–1916), deutscher Generalleutnant